Митрополи́т Хриса́нф (в миру Яков Антонович Чепиль; 24 июня 1937, село Берёзовка, Волынское воеводство, Польская Республика — 4 января 2011, Москва) — епископ Русской Православной Церкви; митрополит Вятский и Слободской.

Биография 
Родился в семье крестьянина Антона Дмитриевича Чепиля, погибшего на фронте Великой Отечественной в 1941 году.

В детстве жил в Корецком женском монастыре, послушницей которого была его родная тётя монахиня Манефа, основавшая там златошвейную школу.

В 1955 году, через год после окончания сельской школы, Яков поступил в Киевскую духовную семинарию. В это время начались хрущёвские гонения на церковь и духовенство. В 1957 году, после окончания 3 класса семинарии, Яков был призван в ряды Вооружённых Сил СССР, в военно-строительные войска. За время службы окончил строительный техникум по специальности геодезиста в Ставрополе.

После окончания службы Яков не смог получить паспорт, так как начальство опасалось продолжения его обучения в духовной семинарии. Но документ, свидетельствующий, что он геодезист, и также обещания работать по специальности помогли ему вернуть паспорт. К этому времени Киевскую семинарию уже закрыли, все документы перевели в Одессу. Яков отправился туда в 1961 году, но получить разрешения от уполномоченного по делам религии не удалось, отказ был мотивирован тем, что семинария находится на грани закрытия. Якову пришлось возвращаться обратно, в Ставрополь, где правящим архиереем был Антоний (Романовский), с которым Яков был знаком ещё со времён воинской службы. Антоний направил его в село Новоселицы Александровского района. Там Яков на протяжении 8 месяцев проходил послушание псаломщика и регента приходской церкви.

В этом же году Яков отправился в Загорск, где поступил в Московскую Духовную семинарию. Но местной прописки ему и ещё нескольким семинаристам, отслужившим в армии, не дали, семинария находилась под угрозой закрытия. Лишь после смещения Хрущёва и прекращения гонения на церковь молодые люди смогли получить прописку.

В 1963—1967 годах Яков обучался в Московской Духовной академии, окончил её со степенью кандидата богословия (работа «Учение Григория Двоеслова о пастырстве»). Во время учёбы в семинарии нёс послушание регента студенческого церковного хора, в академии — регента хоров храмов Москвы.

18 июля 1967 года, в день преподобного Сергия Радонежского, епископом Филаретом (Вахромеевым) (ныне митрополит Почётный Экзарх всея Беларуси) был рукоположён в сан диакона. Продолжил обучение в аспирантуре Московской Духовной академии, исполняя при этом обязанности референта Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

15 марта 1970 года, после окончания аспирантуры, был рукоположён в сан священника митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым). 12 сентября 1970 года был назначен настоятелем петрозаводского Крестовоздвиженского собора и благочинным церквей Олонецкой епархии.

30 марта 1971 года был пострижен в монашество митрополитом Никодимом с именем Хрисанф. 28 апреля того же года был возведён в сан архимандрита.

23 апреля 1978 года по решению Священного Синода РПЦ в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Ленинграде хиротонисан во епископа Кировского и Слободского. Хиротонию совершали: митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), архиепископ Выборгский Кирилл и епископы: Тихвинский Мелитон (Соловьев), Вологодский и Великоустюжский Дамаскин (Бодрый), Архангельский и Холмогорский Исидор (Кириченко).

Указом от 9 сентября 1988 года удостоен сана архиепископа.

В 1994 году Вятскую землю посетил патриарх Алексий II. В своём письме Хрисанфу по возвращении в Москву он писал:

29 февраля 2004 года архиепископ Хрисанф был возведён в сан митрополита.

4 января 2011 года митрополит Хрисанф скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Временным управляющим Вятской епархией назначен архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн (Тимофеев).

Отпевание митрополита Хрисанфа 9 января 2011 года возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилёв). По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Хрисанф (Чепиль) был погребён в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря, у северной стены, недалеко от раки преподобного Трифона Вятского.

Награды

Государственные 
 Орден Почёта
 Орден Дружбы (2000) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»

РПЦ 
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II и III степени
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
 Орден преподобного Сергия Радонежского II и III степени
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени
 Медаль прп. Макария Унженского чудотворца

Иных православных церквей 
 Орден равноап. Марии Магдалины Польской Автокефальной Православной Церкви

Ведомственные, общественные 
 Медаль Советского Фонда мира
 Медаль «За вклад в наследие народов России»
 Нагрудный знак «За отличие в службе» МВД России
 Академик, действительный член Академии менеджмента в образовании и культуре
 Почётный гражданин Кировской области
 Золотой знак «Достойному» Академии художеств

Примечания

Ссылки 
 Хрисанф, митрополит Вятский и Слободский (Чепиль Иаков Антонович) — на официальном сайте РПЦ МП
 Митрополит Вятский и Слободской Хрисанф (Чепиль Яков Антонович) — на официальном сайте Вятской епархии РПЦ МП
 Митрополит Хрисанф встретит праздники в реанимации
 Митрополит Хрисанф скончался на 74-м году жизни

Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Сотрудники Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Похороненные в Кирове